Sena steht für:
 Sena-Dynastie, bengalisches Herrscherhaus des 11./12. Jahrhunderts
 Sena (Meteorit), ein 1773 in der gleichnamigen Gemeinde in Spanien niedergegangener Meteorit
 eine Sprechgruppe aus dem Bantu-Volk der Chewa

Sena ist der Familienname folgender Personen:
 Aldemiro Sena dos Santos (* 1964), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Guarabira
 Consuelo Pondé de Sena († 2015), brasilianische Historikerin
 Danilo Sena (1919–1997), uruguayischer Politiker
 Dominic Sena (* 1949), US-amerikanischer Filmregisseur
 Érica de Sena (* 1985), brasilianische Leichtathletin
 Gonzalo Sena (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Jack DeSena (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Joe De Sena (* 1969), US-amerikanischer Extremathlet, Unternehmer und Autor

 Maria de Sena (* 2000), brasilianische Sprinterin

Sena ist der Name folgender geographischer Objekte:
 El Sena, eine Ortschaft im Departamento Pando in Bolivien
 Municipio Sena, ein Landkreis im Departamento Pando in Bolivien
 Sena (Mosambik), eine Stadt in Mosambik
 Seňa, eine Gemeinde in der Slowakei
 Sena (Spanien), eine Gemeinde im Provinz Huesca, Aragonien, Spanien
 Sena de Luna, eine Gemeinde im Provinz León, Kastilien und León, Spanien
 Sena (Ibias), ein Dorf in Asturien, Spanien
 Amphoe Sena, ein Landkreis in Thailand

in der Antike:
 Sena Gallica, Küstenstadt in Umbrien, heute Senigallia in Italien
 S(a)ena Iulia, Stadt in Etrurien, das heutige Siena in der Toskana
 Sena Insula, Insel vor der gallischen Küste, die heutige Île de Sein vor Finistère
 Sena (Dardania), eine Bergbau- und Militärsiedlung am Fluss Pincus (der heutige Pek) in Dardania
 Fluss in Umbrien, mündete bei Sena Gallica in die Adria, heute die Flüsse Nevola und Misa (Italien)

Siehe auch:
 Shiv Sena, eine politische Partei in Indien
 Bodu Bala Sena, eine politische Gruppierung in Sri Lanka
 Senna